Girando intorno al cespuglio di more (Here We Go Round the Mulberry Bush) – film del 1968 diretto da Clive Donner
 Here We Go Round the Mulberry Bush – singolo dei Traffic, parte della colonna sonora del film Girando intorno al cespuglio di more